Базьян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Базьян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези